HMS „Challenger” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od angielskiego słowa challenger (rzucający wyzwanie, pretendent):

 Pierwszy "Challenger" był 16-działowym slupem (brig-sloop) zwodowanym w 1806 i zdobytym przez Francuzów w 1811.
 Drugi "Challenger" był 18-działowym slupem (brig-sloop) zwodowanym w 1813 i sprzedanym w 1824.
 Trzeci "Challenger" był 28-działową fregatą szóstej klasy (sixth rate) zwodowaną w 1826 i zniszczoną w 1835.
 Czwarty "Challenger" miał być 18-działową korwetą, którą zamówiono w 1845 i której budowę anulowano w 1848.
 Piąty "Challenger" był korwetą zwodowaną w 1858 i sprzedaną w 1921, która brała udział w słynnej wyprawie badawczej w latach 1872-1876. 
 Szósty "Challenger" był krążownikiem pancernopokładowym typu Challenger, zwodowanym w 1902 i złomowanym w 1920.
 Siódmy "Challenger" był okrętem badawczym zwodowanym w 1931 i złomowanym w 1954.
 Ósmy "Challenger" był okrętem pomocniczym zwodowanym w 1981 i sprzedanym do Namibii w 1993.

Challenger